Osoby noszące nazwisko Bacik:
 Bogdan Bacik (ur. 1965) – polski dr hab. nauk o kulturze fizycznej
 Kazimierz Bacik (1953–2017) – polski piłkarz ręczny
 Mariusz Bacik (ur. 1972) – polski koszykarz
 Paweł Bacik (ur. 1988) – polski koszykarz